Filippo hace referencia a varios artículos:

Véase:

Antroponimia
 Es el nombre propio masculino "Felipe" en idioma italiano;
 Herodes Filipo II (Filippo), tetrarca de Traconítide e Iturea;
 Filippo Brunelleschi, arquitecto italiano;
 Fra Filippo Lippi (1406 – 1469), también conocido como Lippo Lippi, pintor italiano de la escuela cuatrocentista;
 Filippo Juvara, arquitecto italiano;
 Filippo Maria Visconti, gobernante de Milán;
 Filippo Tommaso Marinetti, poeta italiano;
 Filippo Volandri, tenista italiano;

Toponimia
 Arrecife Filippo, de la Isla Starbuck, en Kiribati.